Да́ллас () может означать:

Топоним 
 Даллас — город в США, расположенный в северо-восточной части штата Техас.
 Даллас — город в округе Полк (штат Орегон, США).
 Даллас (округ) — название пяти округов в различных штатах США.
 Даллас/Форт-Уэрт (аэропорт) — международный аэропорт конурбации Даллас/Форт-Уэрт в Техасе.
  — пригород Мельбурна, Австралия.

Персоналии 
 Даллас, Александр Джеймс (1759—1817) — 6-й Секретарь казначейства США.
 Даллас Дадли, Анна (1876—1955) — видная активистка движения женщин за избирательное право в США.
 Даллас, Диджей (род. 1998) — игрок в американский футбол.
 Даллас, Джо — «экс-гей», в прошлом ЛГБТ-активист, автор трёх книг, получивших освещение в СМИ.
 Даллас, Мэтт (род. 1982) — американский актёр, известный по роли в сериале «Кайл XY».
 Даллас, Стюарт (род. 1991)— североирландский футболист.

Другие значения 
 Даллас (телесериал) — американская телевизионная «мыльная опера», транслировавшаяся с 1978 по 1991 год, действие которой разворачивалось в городе Даллас в Техасе.
 Даллас (телесериал, 2012) — продолжение оригинального сериала, транслировавшееся с 2012 по 2014 год.
 Даллас (футбольный клуб) — американский профессиональный футбольный клуб MLS из Далласа, штата Техас.
 Dallas — марка сигарет, табачный бренд компании «British American Tobacco».
 Dallas — первоначальное название грузового судна «Днепрострой», построенного в 1918 году.
 Dallas — персонаж из игр «Payday: The Heist» и «Payday 2».

См. также 
 Ева Даллас — главная героиня серии детективных романов Норы Робертс «In Death».
 Стелла Даллас — американская мелодрама 1937 года.
 Даллас Старз — профессиональный хоккейный клуб США, играющий в НХЛ.
 Даллас Маверикс — профессиональный баскетбольный клуб США, выступающий в НБА.
 Даллас Ковбойз — профессиональный футбольный клуб из Арлингтона, штат Техас, США.